Fazekas ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Fazekas (1930–2018), ungarischer Fußballtorwart
 Franz Fazekas (* 1956), österreichischer Neurologe 
 Hannes Fazekas (* 1963), österreichischer Politiker
 István Gyula Fazekas (1902–1979), ungarischer Gerichtsmediziner
 Krisztina Fazekas-Zur (* 1980), ungarisch-amerikanische Kanusportlerin
 László Fazekas (* 1947), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Mária Fazekas (* 1975), ungarische Tischtennisspielerin
 Maté Fazekas (* 2000), ungarischer Basketballspieler
 Mihály Fazekas (1766–1828), ungarischer Dichter
 Nándor Fazekas (* 1976), ungarischer Handballtorwart
 Patrik Fazekas (* 1990), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Róbert Fazekas (* 1975), ungarischer Leichtathlet
 Sándor Fazekas (* 1963), ungarischer Politiker

Sonstiges:
 Fazekas Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Fazekás